2 miejscowości w Polsce: 
 Pawęzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra 
 Pawęzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa